Sablin () – nazwisko oraz nazwa toponimu w Rosji

Miejscowości 
 Sablin – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego

Osoby 
 Dmitrij Sablin (* 1968) – rosyjski polityk
 Jurij Sablin (1897-1937) – rosyjski socjalista-rewolucjonista
 Michaił Sablin (1869-1920) – rosyjski admirał
 Nikołaj Sablin (1850-1881) – rosyjski rewolucjonista
 Walerij Sablin (1939-1976) – radziecki politruk

Strony ujednoznaczniające